Adunați ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Adunați (Prahova), Gemeinde im Kreis Prahova
 Adunați (Argeș), Dorf im Kreis Argeș